Старовойт — фамилия белорусского происхождения.

Известные носители:
 Старовойт, Андрей Петрович (род. 1972) — украинский мастер боевых искусств.
 Старовойт, Наталья Витальевна (род. 1962) — российская театральная актриса.
 Старовойт, Роман Владимирович (род. 1972) — губернатор Курской области.
 Старовойт, Фёдор Степанович (1884—1968) — создатель одного из первых проектов вертолета.

См. также